Денис Кудла:
 Кудла, Денис (род. 1994) — немецкий борец греко-римского стиля.
 Кудла, Денис (род. 1992) — американский теннисист.